René Gagnon est un nom pouvant désigner:

 René Gagnon (1925-1979), marine américain ;
 René Gagnon (1928-2022), peintre canadien ;
 René Gagnon (né en 1949), acteur québécois.